Father Love – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Father Love – cortometraggio del 1915 diretto da Edward Dillon
La carne e l'anima (Father and Son o Father Love) – film del 1929 diretto da Erle C. Kenton